Бароне () — итальянская (с ударением на «о») и латышская (с ударением на «а») фамилия.

 Бароне, Анита (род. 1964) — американская актриса и комедиантка.
 Бароне, Дайна (род. 1980) — латвийская кёрлингистка.
 Бароне, Оттавио (род. 1974) — итальянский боксёр.
 Бароне, Симоне — итальянский футболист.
 Бароне, Эвелина (род. 2003) — латвийская кёрлингистка.
 Бароне, Энрико (1859—1924) — итальянский экономист.

Другие значения 
 Бароне-Канавезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.